Сан Исидро Вијехо има више значења:

 Сан Исидро Вијехо (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро Вијехо (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику